

Населені пункти та їхні частини
 Сьверчув — гміна в Намисловському повіті Опольського воєводства
 Сьверчув — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьверчув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Сьверчув — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Сьверчув — село в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Сьверчув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сьверчув — частина міста Любневіце в Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Сьверчув — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві

Примітки